Romeinse tegenhanger van figuur uit de Griekse mythologie: Zephyros
 geslacht van vlinders uit de familie Lycaenidae: Favonius (vlinders)